Colares puede referirse a:

 Colares, localidad de Brasil.
 Colares, localidad de Portugal.
 Colares, vino portugués originario de la localidad homónima.